Troadec est un patronyme. Il peut notamment faire référence à :
 Christian Troadec (né en 1966), homme d'affaires et personnalité politique française ; 
 René Troadec (1908-1986), officier et administrateur français, compagnon de la Libération ; 
 Affaire Troadec, affaire criminelle française de 2017.

Voir aussi 
 Paul Le Troadec (1860-1933), homme politique français.

Patronyme breton